Список памятников археологии, архитектуры, искусства и истории муниципия Бельцы.

Памятники национального значения

Памятники местного значения

Литература
 REGISTRUL monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1531-XII din 22 iunie 1993. Monitorul oficial al Republicii Moldova, Nr. 15-17 (3548-3550), 2 februarie 2010, pagina 50.

Памятники Бельц